Роммель Пачеко (; род. 12 июля 1986 года, в Мериде) — мексиканский прыгун в воду, призёр чемпионатов мира, трехкратный чемпион Панамериканских игр, чемпион летней Универсиады 2005 года, член сборной Мексики по прыжкам в воду. Участник летних Олимпийских игр 2004, 2008, 2016 годов.

Биография 
Роммель Пачеко родился в 1986 году в Мериде, Мексика.

В 2004 году принял участие в первых для себя летних Олимпийских играх в Афинах. На тот момент он уже становился чемпионом Панамериканских игр 2003 года в прыжках с 10-метровой вышки. 

В 2005 году выступая на Универсиаде в Измире, в Турции, занял первое место в прыжках с 10-метровой вышки. После этого успешно выступал ещё на трёх летних Универсиадах. 

В 2008 году принял участие на летних Олимпийских играх в Пекине.

На чемпионатах мира свою первую медаль, бронзовую. он завоевал в Барселоне в 2013 году в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. 
 
В 2016 году принял участие в третьих для себя Олимпийских играх. 

На чемпионате мира в Южной Кореи завоевал серебряную в прыжках с 1-метрового трамплина.

Примечания

Ссылки 
 Роммель Пачеко. Статистика FINA
 Результаты Роммель Пачеко 

Прыгуны в воду Мексики 
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 2004 года 
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 2008 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 2016 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 2020 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Панамериканских игр по прыжкам в воду‎
Чемпионы Универсиады по прыжкам в воду